Cinema
 Road House (1934), filme com Anne Grey e Frank Atkinson
 Road House (1989), filme com Patrick Swayze e Kelly Lynch
 Com o Amor Nasceu o Ódio, filme (1948) com Ida Lupino e Cornel Wilde (título original: Road House)